Россовский — фамилия. Известные носители:
 Россовский, Василий Петрович (1920—1995) — советский журналист, педагог и краевед.
 Россовский, Михаил Иосифович — советский рок-музыкант.